XIV Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Warszawa – Berlin – Praga w dniach 2-16 maja 1961 roku. Do 13-etapowego wyścigu, którego trasa wynosiła 2478 km, wystartowało 90 zawodników z 15 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

I etap, (2 maja 1961), dookoła Warszawy (136 km)

II etap, (3 maja 1961), Warszawa – Olsztyn (210 km)

III etap, (4 maja 1961), Olsztyn – Gdańsk (204 km)

IV etap, część A, (5 maja 1961), Świecie – Bydgoszcz (43 km), jazda drużynowa na czas

IV etap, część B, (5 maja 1961), Bydgoszcz – Poznań (139 km)

V etap, (6 maja 1961), Międzychód – Szczecin (170 km)

VI etap, (8 maja 1961), Szczecin – Rostock (210 km)

VII etap, (9 maja 1961), Rostock – Berlin (240 km)

VIII etap, (10 maja 1961), Berlin – Lipsk (209 km)

IX etap, część A, (11 maja 1961), Lipsk – Halle (40 km), jazda indywidualna na czas

IX etap, część B, (11 maja 1961), Halle – Karl-Marx-Stadt (144 km)

X etap, (13 maja 1961), Karl-Marx-Stadt – Karlowe Wary (107 km)

XI etap, (14 maja 1961), Karlowe Wary – Tabor (212 km)

XII etap, (15 maja 1961), Tabor – Brno (182 km)

XIII etap, (16 maja 1961), Brno – Praga (232 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów – bez bonifikat – trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie.

Klasyfikacje dodatkowe

Górska 
Brak koszulki.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na górskich premiach pierwszej i drugiej kategorii.

Najaktywniejszych 
Brak koszulki.
Nieoficjalna klasyfikacja o Puchar Trybuny Ludu i Sztandaru Młodych
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Przypisy

Bibliografia 
Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 193-197.

Linki zewnętrzne 
Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1961
1961 w polskim sporcie
1961 w Europie